

Woodland Park, une communauté située dans la province d'Alberta.

Woodland Park (Colorado) ;
 Woodland Park (New Jersey).

Woodlands Park, une banlieue de la cité d ' Auckland en Nouvelle-Zélande dans l' Île du Nord.